Made in Ukraine est un groupe de musique ukrainien de Kiev. Dans leurs chansons, ils mélangent souvent le folklore avec l'Eurodance et la pop music.

Chanson célèbre sont: "", "", "", "", "".

Biographie 
Le groupe a été formé en 1996 par les producteurs Vitaly Myronenko et Anton Koffin. En 1996, le premier album studio est sorti
"", qui porte le nom d'une chanson folklorique ukrainienne. En 1998, la chanteuse Tetjana Dehtjarjowa rejoint le groupe.

En 2000, le studio a été transféré à Kiev. Le groupe a soutenu le mouvement de protestation Euromaïdan de 2014. La même année, le groupe a sorti une nouvelle interprétation de la chanson Smouglianka avec un clip musical.

Discographie

Albums 
 Розпрягайте, хлопці, коней (1996)
 Судний день (1997)
 Назавжди (1997)
 12+1 москальских пісень про другорядне (1998)
 Баунті (1999)
 Ще… (2000)
 Щедрий вечір (2000)
 Смачні речі (2000)
 Класика (2008)
 Потанцюймо?! (2011)
  (2013)

Liens web 
 Site Web du groupe 
 Youtube officiellement

Notes et références 

Groupe_musical_ukrainien